Памятник Героям Майдана
 Памятник Героям Майдана — памятник в Киеве.
 Памятник Героям Майдана — памятник в Луцке.